EVG steht für:
 Eidgenössisches Versicherungsgericht, ein ehemaliges Sozialversicherungsgericht der Schweiz
 Eifelbahn Verkehrsgesellschaft, siehe Kasbachtalbahn
 Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft
 Erklärung von Graz, politisches Manifest für die solidarische Entwicklung
 Elastica-van-Gieson-Färbung, eine histologische Färbemethode, bei der Elastika-Färbung und Van-Gieson-Färbung kombiniert werden.
 Elektronisches Vorschaltgerät, eine Komponente u. a. bei Leuchtstoffröhren
 Ermstal-Verkehrsgesellschaft, siehe Erms-Neckar-Bahn
 Ernährungsvorsorgegesetz (Deutschland), zur Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Erzeugnissen der Ernährungs- und Landwirtschaft bei einer Versorgungskrise
 Europäische Verteidigungsgemeinschaft, ein ehemaliger Projekttitel für eine Europaarmee
 EV Group, ursprünglich Electronic Visions Group, ein österreichischer Hersteller von Prozessanlagen für die Halbleiterindustrie, Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie 
 Evaluierungsgegenstand, Begriff aus der Normung zur Zertifizierung von IT-Sicherheit
 EVG Bremen, eine Genossenschaft von Erzeugern und Verbrauchern zum Zwecke der Direktvermarktung 
 EDEKA Versorgungsgesellschaft, der Energieversorger für Edeka-Standorte
 Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen, ein Netzbetreiber
 Europäische Volkssportgemeinschaft
 Flughafen Sveg (Schweden), nach dem IATA-Flughafencode

Abkürzung